Касл Рок има више значења:
 Касл Рок (Вашингтон)
 Касл Рок (Колорадо)